Формула Ньютона — Лейбница, или основная теорема анализа, даёт соотношение между двумя операциями: взятием интеграла Римана и вычислением первообразной.

Формулировка 
Классическая формулировка формулы Ньютона-Лейбница имеет следующий вид.

Если функция  непрерывна на отрезке  и  — любая её первообразная на этом отрезке, то имеет место равенство
 

Однако на самом деле требование непрерывности подынтегральной функции избыточно. Для выполнения этой формулы достаточно лишь существование левой и правой частей.

Если функция  интегрируема и имеет первообразную на отрезке ,  — любая её первообразная на этом отрезке, то имеет место равенство
 

Непрерывность является удобным условием на практике, поскольку сразу же гарантирует и интегрируемость, и существование первообразной. В случае её отсутствия же для правильного применения требуется проверка обоих этих свойств, что иногда бывает сложным. Существуют интегрируемые функции, не имеющие первообразной (любая функция с конечным числом точек разрыва или функция Римана), и неинтегрируемые, имеющие первообразную (производная , дополненная нулём в нуле, на любом отрезке, содержащем 0, или ).

Формула может быть обобщена для случая функций с конечным числом разрывов. Для этого нужно обобщить понятие первообразной. Пусть функция  определена на отрезке  за исключением, возможно, конечного числа точек. Функция  называется обобщённой первообразной , если она:
 Непрерывна на отрезке 
 Во всех точках , за исключением, возможно, конечного их числа, дифференцируема
 Во всех точках, где она дифференцируема, за исключением, возможно, конечного их числа, её производная равна .
Это определение не требует, чтобы производная  равнялась  во всех точках, где  дифференцируема. С этим понятием можно обобщить формулу Ньютона — Лейбница ещё сильнее.

Пусть  определена на  везде, за исключением, возможно, конечного числа точек. Если функция  интегрируема и имеет обобщённую первообразную на отрезке ,  — любая её обобщённая первообразная на этом отрезке, то имеет место равенство
 

Замечание. Бездумное применение формулы к функциям, не являющимся непрерывными, может привести к ошибке. Пример неправильного вычисления:

  хотя интеграл от положительной функции не может быть отрицателен.
Причина ошибки: функции  не является первообразной (даже обобщённой) для функции  на отрезке  просто потому, что она не определена в нуле. Функция не имеет на этом отрезке первообразной вообще. Более того, эта функция ещё и не ограничена в окрестности нуля, и следовательно, не интегрируема по Риману.

История 
Ещё до появления математического анализа данная теорема (в геометрической или механической формулировке) была известна Грегори и Барроу. Например, Барроу описал этот факт в 1670 году как зависимость между задачами на квадратуры и на проведение касательных.

Ньютон сформулировал теорему словесно следующим образом: «Для получения должного значения площади, прилегающей к некоторой части абсциссы, эту площадь всегда следует брать равной разности значений z [первообразной], соответствующих частям абсцисс, ограниченным началом и концом площади».

У Лейбница запись данной формулы в современном виде также отсутствует, поскольку обозначение определённого интеграла появилось гораздо позже, у Фурье в начале XIX века.

Современную формулировку привёл Лакруа в начале XIX века.

Значение 
Основная теорема анализа устанавливает связь между дифференциальным и интегральным исчислениями. Понятие первообразной (а значит, и понятие неопределённого интеграла) определяется через понятие производной и, таким образом, относится к дифференциальному исчислению. С другой стороны, понятие определённого интеграла Римана формализуется как предел, к которому сходится так называемая интегральная сумма. Оно независимо от понятия производной и относится к другой ветви анализа — интегральному исчислению. Формула Ньютона — Лейбница же позволяет выразить определённый интеграл через первообразную.

Интеграл Лебега 
Функция  представляет собой неопределённый интеграл суммируемой функции . Функция  является абсолютно непрерывной.

Теорема (Лебега):  абсолютно непрерывна на отрезке  тогда и только тогда, когда существует суммируемая на  функция  такая, что  при любом значении x от a до b.

Из этой теоремы вытекает, что если функция  абсолютно непрерывна на , то её производная существует почти всюду, суммируема и удовлетворяет равенству:
, где .

Некоторые следствия 
В качестве следствий этой теоремы можно назвать формулу замены переменных, а также теорему о разложении монотонных функций по Лебегу.

Интегрирование по частям 
Пусть  и  — абсолютно непрерывные функции на отрезке . Тогда:
.

Формула следует немедленно из основной теоремы анализа и правила Лейбница.

Вариации и обобщения 

 Теорема Стокса
 Дискретная теорема Грина

См. также 
 Основная теорема алгебры
 Основная теорема арифметики

Примечания

Литература 
 
 Камынин Л. И. Математический анализ. Т. 1, 2. — 2001.
 

Ньютона — Лейбница
Исаак Ньютон
Ньютона — Лейбница
Основные теоремы